Dark City se poate referi la:

Dark City (film din 1950) - un film noir din 1950 regizat de William Dieterle
Dark City (film din 1990) - un film canadian-britanic din 1990 regizat de Chris Curling
Dark City (Orașul întunecat) - un film științifico-fantastic din 1998 regizat de Alex Proyas
Dark Cities (Ciudades oscuras), un film mexican din 2002 cu Alejandro Tommasi